Cyrillic è un blocco Unicode. È costituito dai 256 caratteri compresi nell'intervallo U+0400-U+04FF.

Comprende i simboli dell'alfabeto cirillico ed è basato su ISO 8859-5.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Cyrillic Supplement
 Alfabeto cirillico

Unicode